

Patronyme 

 Pierre de Marbeuf (1596-1645), poète baroque français ;
 Charles Louis de Marbeuf (1712-1786), général français ;
 Yves Alexandre de Marbeuf (1734-1799), évêque et homme d'État français.

Pseudonyme 

 Jacques Marbeuf (1926-1993) acteur et auteur-compositeur-interprète français.

Toponyme 

 Marbeuf, commune française de l’Eure ;
 Marbeuf, hameau français de la Seine-Maritime ;
 Allée Marbeuf, ancienne voie du  parisien ; 
 Jardin Marbeuf, ancien jardin du  parisien ;
 Rue Marbeuf, voie du  parisien ;
 Le Marbeuf (1933-1986), salle de cinéma du  parisien ;
 La Fermette Marbeuf (1898-), restaurant du  parisien.